Dangeville ist der Familienname folgender Personen:

 Catherine Dangeville († 1772), französische Schauspielerin
 Charles Botot Dangeville (1665–1743), französischer Schauspieler
 Marie-Anne Botot Dangeville (1714–1796), französische Schauspielerin